Roccellaceae är en familj av svampar. Roccellaceae ingår i ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roccellaceae